Schicksalsmelodie steht für:

 Schicksalsmelodie, ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1957
 Schicksalsmelodie, die gesungene deutschsprachige Fassung  der Titelmelodie des Film-Melodramas Love Story aus dem Jahr 1970